Кубок Германии по футболу 2021/2022 — 79-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 6 августа 2021 года, а финал состоялся 21 мая 2022 года в Берлине на Олимпийском стадионе.

Расписание 
 Первый раунд: 6—9 августа 2021 года
 Второй раунд: 26—27 октября 2021 года
 1/8 финала: 18—19 января 2022 года
 Четвертьфиналы: 1—2 марта 2022 года
 Полуфиналы: 19—20 апреля 2022 года
 Финал: 21 мая 2022 года

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 4 июля 2021 года в 18:30. 32 матча должны были быть сыграны с 6 по 9 августа 2021 года. Позже, матч «Бремер» — «Бавария» был перенесён с 6 на 25 августа по причине карантинных мер для «Бремера».

* Вольфсбург был дисквалифицирован из кубка Германии за 6 замен, вместо 5 положенных.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 29 августа 2021 года.

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 31 октября 2021 года.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 30 января 2022 года в Немецком музее футбола. Впервые в истории кубка Германии все предыдущие победители с первого розыгрыша объединённого кубка выбыли до 1/4 финала.

1/2 финала 
Жеребьёвка 1/2 финала состоялась 6 марта 2022 года в рамках спортивного шоу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Кубок Германии на soccerway 

2021
Германии
Спорт в Германии в 2021 году
Спорт в Германии в 2022 году